Greater Love Hath No Man – cortometraggio del 1911 diretto da Alice Guy
 Greater Love Hath No Man – film del 1913 diretto da Alexander Butler
 Greater Love Hath No Man – cortometraggio del 1914 diretto da Richard Ridgely
 Greater Love Hath No Man – film del 1915 diretto da Herbert Blaché